Curry megye (Oregon)
Curry megye (Új-Mexikó)